Аббревиатура означающая:
 ВЧ — высокочастотный запрос (поисковый)
 ВЧ — Вагонная часть
 ВЧ — Высокая частота
 ВЧ — сокращённое обозначение . Может использоваться к любым параметрам, определяющим высокочастотные колебания — к току, напряжению, частоте и их производным — сопротивлению, мощности и периоду.
 ВЧ-диапазоны (радиолюбительский жаргон). Под ВЧ-диапазонами обычно принимают КВ-диапазоны 20 — 10 метров. Если о ВЧ-диапазонах говорят сравнительно с НЧ-диапазонами, то тогда под ВЧ-диапазонами понимают диапазоны 40 — 10 метров. В некоторых источниках под ВЧ-диапазонами принимают диапазоны 15 — 10 м.
 ВЧ — Высокочастотная связь
 В/Ч — Войсковая часть
 В.ч. — Воинская часть
 ВЧ — Высокопрочный чугун